Die Saison 1929/30 der Berliner Eishockeymeisterschaft wurde vom Brandenburger Eissportverband ausgetragen. Es nahmen nur Mannschaften aus Groß-Berlin teil.

Aus Witterungsgründen wurde die Austragung der Liga abgebrochen und die Meisterschaft im März und April im K.-o.-System ausgetragen. 

Meister wurde der Berliner Schlittschuhclub, der sich im Finale gegen den SC Brandenburg durchsetzte. Beide Vereine waren sich bereits im Finale der Deutschen Eishockey-Meisterschaft im Januar 1930 gegenübergestanden, wo ebenfalls der Schlittschuhclub gewann.

Turnierverlauf

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Meistermannschaft

Quellen 
 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4.

Berliner Eishockeymeisterschaft
Eishockeysaison 1929/30